«Оксфордская история Соединённых Штатов Америки» (, 1982—2016) — серия научно-популярных книг про историю США. Издательство Оксфордского университета привлекло самых авторитетных историков Америки для написания томов этой серии. Каждому историку был отведён определённый исторический период (революция, гражданская война, и т. д.), и книги выходили по мере написания. Сама серия была изначально задумана в конце 1950-х годов известными американскими историками  и Ричардом Хофштадтером. Всего было запланировано одиннадцать томов; позже — двенадцать. Первый том этой серии, однако, появился лишь в 1982 году: книга историка Роберта Миддлкоффа «Славное дело. Американская революция, 1763—1789 гг.». Это был третий том в хронологической последовательности серии, и позже, в 2005 году, появилось переиздание этой книги, исправленное и дополненное. На сегодняшний день из двенадцати запланированных томов в серии вышло уже восемь. Пять из них были номинированы на Пулитцеровскую премию в номинации «За книгу по истории», получив три награды (1989, 2000, 2008).

Тома

Опубликованные тома 
На ноябрь 2012 года в серии опубликованы следующие тома (в порядке издания):

 Том 3: , «Славное дело. Американская революция, 1763—1789 гг.» (The Glorious Cause: The American Revolution, 1763—1789) (1982; 2005, переиздание)
 Том 6: , «Боевой клич свободы. Эпоха гражданской войны» (Battle Cry of Freedom: The Civil War Era) (1988)
 Том 10: Джеймс Т. Паттерсон, «Грандиозные ожидания. Соединённые Штаты, 1945—1974 гг.» (Grand Expectations: The United States, 1945—1974) (1996)
 Том 9: Дэвид М. Кеннеди, «Свобода от страха. Американский народ в годы Депрессии и Войны, 1929—1945 гг.» (Freedom From Fear: The American People in Depression and War, 1929—1945) (1999)
 Том 11: Джеймс Т. Паттерсон, «Беспокойный гигант. Соединённые Штаты от Уотергейта до дела „Буш против Гора“» (Restless Giant: The United States from Watergate to Bush v. Gore) (2005)
 Том 5: , «Что творит Бог. Преобразование Америки, 1815—1848 гг.» (What Hath God Wrought: The Transformation of America, 1815—1848) (2007)
 Том 12: Джордж Херринг, «От колонии до сверхдержавы. Внешняя политика США с 1776 года» (From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations Since 1776) (2008)
 Том 4: , «Царство свободы. История ранней республики, 1789—1815 гг.» (Empire of Liberty: A History of the Early Republic, 1789—1815) (2009)

Ожидаемые тома 
На ноябрь 2012 года планируется публикация следующих томов (в хронологическом порядке):

 Том 1: , «Истоки Америки» (American Origins)
 Том 2:  и Эндрю Кэйтон, «Америка в составе Империи, 1674—1764 гг.» (Imperial America, 1674—1764) (ожидается в 2013 году)
 Том 7: Ричард Уайт, «Длительный кризис» (The Long Crisis)
 Том 8: Брюс Шульман, «Пробуждённая нация. Рождение современной Америки, 1896—1929 гг.» (Reawakened Nation: The Birth of Modern America, 1896—1929) (ожидается в 2014 году)

Хронологическая таблица томов

Русский перевод 
В настоящее время на русском языке опубликованы два тома серии, в частности «Боевой клич свободы» Джеймса Макферсона, в переводе Дениса Голубцова, издательством «Гонзо» в 2012 (976 стр., ISBN 978-5-904577-08-7). А также Американская революция Роберта Л. Миддлкауфа (800 стр.).

Примечания

Ссылки 
 Издательство Оксфордского университета : Oxford History of the United States
 Audible.com : Oxford History of the United States

Исторические сочинения
История США
Оксфордский университет